Неотени́я ( — юный,  — растягивать) — явление, наблюдаемое у некоторых членистоногих, червей, земноводных, а также у многих растений, при котором достижение половозрелости и окончание онтогенеза происходит на ранних стадиях развития, например, на личиночной стадии. При этом особь может достигать взрослой стадии или не достигать её.

Примеры неотении 

Типичный пример неотении представляют собой аксолотли, неотенические личинки хвостатых земноводных рода амбистом (Ambystoma), которые из-за наследственно обусловленного недостатка гормона тиреоидина остаются на личиночной стадии. Аксолотли по размерам не уступают взрослым особям. Иногда происходит метаморфоз аксолотлей — при постепенном изменении условий существования (пересыхание водоёма) или при гормональной инъекции.

Неотения представляет собой важный с точки зрения эволюции процесс, так как при ней происходит утрата жёсткой специализации, в большей степени характерной для конечных стадий развития, чем для личиночных.

В 1991 году учёные отнесли голых землекопов, относящихся к классу млекопитающих, к неотеническим животным. Голые землекопы являются привлекательным объектом для изучения механизмов старения живого организма.

Неотения характерна и для человека. К примеру, форма нашего черепа и вся анатомия тела мало меняется по мере роста организма. Часть задач, приближающих человека к явлению неотении, можно решить при помощи веществ, замедляющих старение отдельных компонентов организма. Отнесение неотении к причинам долголетия часто осложняется мозаичностью появления признаков в онтогенезе неотенического существа. Это связано с тем, что эволюция вида может определяться не только, например, замедлением онтогенеза, но и какими-то совсем другими факторами, требующими не замедления, а наоборот, ускорения индивидуального развития.

В широком смысле под неотенией (ювенилизацией) также понимается проявление у взрослых особей черт, в иных условиях (ранее у того же вида, у родственных видов, в других популяциях) свойственных детским особям. Например, человек (Homo sapiens) отличается от человекообразных обезьян структурой волосяного покрова (области оволосения у человека совпадают с таковыми у плода человекообразных обезьян), а также поздним окостенением (в том числе и черепа). Неполное окостенение — ювенильная характеристика. Позднее окостенение черепа не препятствует росту мозга.

Кроме того, есть гипотеза, что макроэволюция группы хордовых связана с неотенией. Представители подтипа бесчерепных (Acrania) сходны по организации с личинками представителей подтипа оболочников (Tunicata). Возможно, бесчерепные произошли от предков, сходных с оболочниками, в результате неотении. Бесчерепные — более примитивная группа по сравнению с третьей группой хордовых — позвоночными (Vertebrata).

Переход у растений ряда групп от древовидных форм к травянистым (ярусная неотения), то есть выпадение конечных стадий развития, тоже называется неотенией и вызывает увеличение эволюционной пластичности. Примером неотении считается также упрощение гаметофита в ряду папоротникообразные — семенные растения, а также редукция спорофита у мохообразных при сохранении в обоих случаях репродуктивных функций.

См. также 

 Гетерохрония
 Педогенез (педоморфоз)
 Лануго

Примечания

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. — М.: Изд-во Советская Энциклопедия, 1989.

Ссылки 
 
 

Биология развития
Эволюционная биология
Макроэволюция
Морфологическая эволюция